

Miejscowości 
 Lipovac (żupania virowiticko-podrawska)
 Lipovac (gmina Srebrenica)
 Lipovac (gmina Gornji Milanovac)
 Lipovac (gmina Čelinac)
 Lipovac (miasto Kruševac)
 Lipovac (gmina Topola)
 Lipovac Krstinjski
 Lipovac (gmina Aleksinac)
 Lipovac (miasto Vranje)
 Lipovac (żupania karlowacka)
 Lipovac (gmina Ražanj)
 Lipovac (żupania pożedzko-slawońska)